Деяново — название населённых пунктов в России:
 
 Деяново — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Деяново — село в Пильнинском районе Нижегородской области.
* Деяново — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.